Турлья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 60 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Турльяк на сайті французького Національного інституту географії
 Турльяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турльяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турльяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турльяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна